Tóth Anita (1972) színésznő
 Tóth Anita (1979) sportlövő olimpikon